Другой:
 Другой — категория философии: не Я, тот, кто противостоит мне, находится по ту сторону меня, моих ценностей, моего мировоззрения
 «Другой» — роман русского писателя Юрия Мамлеева, посвящённый духовным поискам в России начала 2000-х

В кинематографе 
 «Другой» () — немецкий триллер режиссёра Макса Мака, экранизация одноимённой пьесы Пауля Линдау
 «Другой» () — немецкая драма режиссёра Роберта Вине, экранизация одноимённой пьесы Пауля Линдау
 «Другой» () — фильм ужасов режиссёра Роберта Маллигана
 «Другой» () — франко-египетская мелодрама режиссёра Юсефа Шахина
 «Другой» () — франко-аргентино-немецкая драма режиссёра Эриеля Роттера
 «Другой» () — канадо-американский фильм ужасов режиссёра Ника Хамма
 «Другой» () — индийский фантастический боевик режиссёра Ананда К. В.
 «Другой» () — ирландский фильм ужасов режиссёра Ли Кронина

См. также 
 drugoi (Адагамов, Рустем Ринатович)
 Другие
 Значимый другой